Martinuzzi se poate referi la:

 Castelul Martinuzzi, castel medieval din Transilvania, ale cărui ruine se află în Vințu de Jos, județul Alba
 Gheorghe Martinuzzi, călugăr catolic, episcop de Oradea Mare, apoi arhiepiscop de Esztergom și cardinal